Łężyca – osiedle administracyjne Zielonej Góry
 Łężyca – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Damnica